Rather Be — це пісня гурту «The Verve», яка була видана другим синглом з альбому Forth, восени 2008-го року.

Варіанти видання синглу 
UK promo CD
 "Rather Be" (Radio Edit) - 4:01
 "Rather Be" (Album Version) - 5:38
Digital Bundle
 "Rather Be" (Edit) - 4:01
 "All Night Long" - 7:26
 "Major Force" - 5:52
 "Love Is Noise" (Tom Middleton Remix) - 7:23
CD
 "Rather Be" (radio edit) - 4:01
 "Love Is Noise" (Tom Middleton remix) - 7:23
7" gatefold
 "Rather Be" (radio edit) - 4:01
 "Major Force" - 5:52
7" clear vinyl
 "Rather Be" (radio edit) - 4:01
 "All Night Long" - 7:26
Exclusive Download from Verve Official Online Store
 "Rather Be" (Live at Rock A Field Festival, Luxembourg - 21/06/08) - 6:13
Exclusive Download from iTunes Store
 "Rather Be" (Caned & Able remix) - 5:32

Виноски

Посилання 
 

Сингли 2008
Пісні The Verve